Барио ла Соледад има више значења:

 Барио ла Соледад (Хокотитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио ла Соледад (Сан Агустин Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио ла Соледад (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио ла Соледад (Сан Симон Алмолонгас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио ла Соледад (Кањада Морелос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику